Magneto - personagem da Marvel Comics
 Íman - objeto também chamado de "magneto"

Eletricidade
 Magneto (gerador) - gerador de energia elétrica
 Magneto de ignição - magneto de alta tensão